Адинато́н (от  «невозможное») — фигура речи в форме гиперболы, когда нечто невозможное или очень трудное в осуществлении сопоставляется, с помощью отвлечённого примера и сильного преувеличения, с какой-либо нереальной ситуацией, с чем-то, чего по природе вещей не может быть. Риторический приём доведения сравнения до невозможного, нередко с юмористическим эффектом.

Типичные примеры:
 Гипербола, приведённая в евангелиях от Матфея () и Марка (): «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие»
 Фразеологизм-катахреза: «Когда рак на горе свистнет»
 Шекспир, Генрих IV, часть 2: «… Драгоценному принцу, у которого пух ещё не вырос на подбородке. Скорее у меня вырастет борода на ладони, чем у него на лице …»
 Ответ начальника крепости Измаил Айдослу Мехмед-паши на ультиматум А. В. Суворова: «Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил»
 «Охотничьи рассказы» Честертона целиком построены на обыгрывании адинатонов.

Риторические фигуры